Двойных — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Двойных, Александр Владимирович (род. 19 января 1984) — член Совета Федерации России, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
 Двойных, Захар Яковлевич (1879—1946) — революционер большевик, первый председатель Бийского Совета рабочих депутатов (1917—1918 гг.).